UIC est un sigle qui peut faire référence à :
 Union internationale des chemins de fer
 Voiture UIC, série de voitures de la SNCF porte ce nom car construite selon les préconisations de l'UIC
 Union des industries chimiques : l’UIC (Union des Industries Chimiques) est un syndicat regroupant un ensemble de fabricants cosmétiques. 
 Union industrielle de crédit, ancienne banque, un moment filiale du CIC
 Underwood International College, programme de l'université sud-coréenne Yonsei